Die Fußball-Bezirksliga Frankfurt/Oder 1988/89 war die 37. Spielzeit des Deutschen Fußball-Verbandes im Fußball der Männer.

Die BSG Motor Eberswalde wurde in dieser Saison zum 18. Mal Meister im Bezirk Frankfurt/Oder und qualifizierte sich damit für die Aufstiegsrunde zur DDR-Liga. Dort schied die BSG Motor Eberswalde allerdings aus. Der FC Vorwärts Frankfurt/Oder II errang, mit sechs Punkten weniger, die Vizemeisterschaft. 

Als Absteiger standen nach dem 30. Spieltag die ASG Vorwärts Storkow und der FC Vorwärts Frankfurt/Oder II fest und mussten in die Bezirksklasse absteigen. Der FC Vorwärts Frankfurt/Oder II zog seine Mannschaft nach Beendigung der Saison aus dem Spielbetrieb zurück.

Teilnehmer 
An der Spielzeit 1988/89 nahmen insgesamt 16 Vereine teil.

Statistik

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Weblinks 
 https://ddr-fussball-archiv.de

Quellen 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: DDR-Fußballchronik Band 7, Herausgeber: DSFS e. V., Berlin 2011

1988
Fußballsaison 1988/89